

Свойства 
 Третье простое число 
 Второе суперпростое число 
 Пятое число Фибоначчи 
 Третье число Каталана 
 Третье число Белла 
 Второе автоморфное число 
 Третье триморфное число 
 Третье число Софи Жермен (5 * 2 + 1 = 11, которое также число Софи Жермен). 
 Первое конгруэнтное число 
 Второе число Ферма:  
 Второе неприкосновенное число, единственное нечётное неприкосновенное число. 
 Второе пятиугольное число 
 510 = 1012 = 123 = 114 = 105 = 56(и более)
 Существует ровно пять точек Лагранжа.
 Квадрат этого числа – 25
 Куб этого числа – 125

См. также 
 Пятёрка

Примечания

Литература 
 
 

Простые числа
Числа Белла
Автоморфные числа
5 (число)